Kerékjártó ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Kerékjártó (1898–1946), ungarischer Mathematiker
 István Kerékjártó (* 1953), ungarischer Langstreckenläufer